La Copa del Món d'escacs de 2005 fou un torneig d'escacs organitzat per la FIDE, dins del cicle classificatori pel . Es va organitzar com un torneig d'eliminació directa, amb 128 jugadors, entre el 27 de novembre i el 17 de desembre de 2005, a Khanti-Mansisk, Rússia. El guanyador final del torneig fou Levon Aronian.

Els primers deu classificats en aquest torneig es classificaven per al posterior Torneig de Candidats, que donava quatre places per a la final del Campionat del món de 2007. Un d'aquests deu, Étienne Bacrot, ja hi estava classificat per raó de la seva classificació a la llista d'Elo de la FIDE, i per tant va alliberar una plaça en favor de l'onzè classificat a la Copa del Món, Vladímir Malakhov.

Els quatre primers classificats al Campionat del món de 2005 (Topàlov, Anand, Svídler i Morozévitx), ja estaven classificats per a la fase final del següent Campionat del món, i per tant, no van participar en aquest torneig.

Condicions de joc 
El torneig es jugà a l'estil de joc vigent entre el Campionat del món de 1998 i el Campionat del món de la FIDE de 2004: un torneig d'eliminació directa, amb matxs a dues partides, i en cas d'igualtat, desempat amb menys temps disponible. A les primeres tres rondes els perdedors eren eliminats, mentre que a les successives es disputaven matxs per determinar les setze primeres posicions.

El ritme de joc per a les partides era de 90 minuts per les primeres 40 jugades, amb 15 minuts a finish amb increment de 30 segons per jugada. Els desempats es jugaven amb temps decreixent: primer dues partides semiràpides, (25 minuts per jugador, més 10 segons d'increment per jugada), i en cas de persistir l'empat, una partida llampec (5 minuts més 10 segons d'increment per jugada). Si malgrat tot això no era suficient per desempatar, es jugaria una partida Armageddon, en la qual les blanques disposen de 6 minuts contra 5 de les negres, però en cas de taules les negres guanyen.

Jugadors classificats per al torneig 
Els jugadors classificats per al torneig ho foren de la següent manera:
 Tres dels quatre semifinalistes del Campionat del món de la FIDE de 2004 (Rustam Kassimdjanov, Michael Adams i Teimur Radjàbov); el quart semifinalista, Vesselín Topàlov, era el campió del món regnant, i estava ja classificat directament per al següent campionat del món;
 La Campiona del món (Antoaneta Stéfanova);
 El Campió del món juvenil (Pentala Harikrishna);
 22 jugadors amb la mitjana d'Elo més alta entre juliol de 2004 i gener de 2005;
 90 jugadors classificats per continent:
 46 d'Europa;
 19 d'Amèrica;
 19 de l'Àsia i Oceania;
 6 de l'Àfrica;
 8 nominats pel president de la FIDE;
 3 nominats pel comitè organitzador local.

Participants 
Tots els participants eren Grans Mestres, llevat indicació expressa en sentit contrari; són ordenats segons la mitjana d'Elo entre el juliol de 2004 i el gener de 2005 (indicat al costat).

Vassil Ivantxuk (), 2748
Étienne Bacrot (), 2725
Levon Aronian (), 2724
Aleksandr Grisxuk (), 2720
Borís Guélfand (), 2717
Aleksei Xírov (), 2710
Vladímir Akopian (), 2707
Teimur Radjàbov (), 2704
Ruslan Ponomariov (), 2704
Serguei Tiviàkov (), 2699
Ivan Sokolov (), 2696
Aleksei Dréiev (), 2694
Gata Kamsky (), 2690
Viorel Bologan (), 2682
Joel Lautier (), 2679
Lazaro Bruzon (), 2677
Ievgueni Baréiev (), 2675
Xakhriar Mamediàrov (), 2674
Francisco Vallejo Pons (), 2674
Ilià Smirin (), 2673
Pentala Harikrishna (), 2673
Vladímir Malakhov (), 2670
Konstantín Sakàiev (), 2668
Andrei Volokitin (), 2666
Oleksandr Moissèienko (), 2663
Krishnan Sasikiran (), 2663
Pàvel Eliànov (), 2663
Hikaru Nakamura (), 2662
Vadim Zviàguintsev (), 2659
Serguei Kariakin (), 2658
Artiom Timoféiev (), 2658
Zurab Azmaiparaixvili (), 2658
Michal Krasenkow (), 2655
Emil Sutovsky (), 2654
Oleksandr Aresxenko (), 2653
Aleksandr Khalifman (), 2653
Vadim Milov (), 2652
Mikhaïl Gurévitx (), 2652
Serguei Rublevski (), 2652
Loek van Wely (), 264
Ye Jiangchuan (), 2648
Zviad Izoria (), 2646
David Navara (), 2646
Giovanni Vescovi (), 2646
Karen Asrian (), 2645
Dmitri Iakovenko (), 2644
Ievgueni Naier (), 2641
Arkadij Naiditsch (), 2641
Alexander Onischuk (), 2640
Julio Granda (), 2637
Zahar Efimenko (), 2637
Pàvel Smirnov (), 2637
Serguei Movsessian (), 2635
Mikhail Kobalia (), 2634
Ievgueni Miroixnitxenko (), 2634
Aleksandr Motiliov (), 2632
Ievgueni Alekséiev (), 2632
Aleksandr Beliavski (), 2631
Vasilios Kotronias (), 2626
Rubén Felgaer (), 2624
Andrei Istratescu (), 2622
Gilberto Milos (), 2620
Robert Kempinski (), 2619
Ivan Txeparínov (), 2618
Aleksei Fiódorov (), 2616
Rafael Vaganian (), 2614
Darmén Sadvakàssov (), 2612
Lubomir Ftacnik (), 2612
Gregory S. Kaidanov (), 2608
Ni Hua (), 2603
Baadur Jobava (), 2601
Murtas Kajgalíev (), 2601
Michael Roiz (), 2600
Oleg Kornéiev (), 2599
Zhang Zhong (), 2598
Mark Paragua (), 2596
Dmitri Botxarov (), 2592
Bartlomiej Macieja (), 2591
Aleksandr Ivanov (), 2589
Valerij Popov (), 2588
Pavel Kotsur (), 2587
Ehsan Ghaem Maghami (), 2586
Rafael Leitão (), 2586
Wang Yue (), 2585
Utut Adianto (), 2584
Predrag Nikolić (), 2584
Serguei Erenburg (), 2582
Xu Jun (), 2582
Artaixès Minassian (), 2581
Dao Thien Hai (), 2581
Robert Markus (), 2579
Levan Pantsulaia (), 2578
Ernesto Inarkiev (), 2577
Alexander Stripunsky (), 2576
Hichem Hamdouchi (), 2574
Farrukh Ammonatov (), 2572
Magnus Carlsen (), 2570
Evgenij Agrest (), 2570
Csaba Balogh (), 2567
Yuri Shulman (), 2565
Surya Sekar Ganguly (), 2562
Serguei Kudrin (), 2551
Aleksei Iljushin (), 2546
Iuri Kuzúbov (), 2541
Sang Cao (), 2538
Darcy Gustavo Lima (),2529
Wang Hao (), 2519 (sense títol)
Yu Shaoteng (), 2516
Walter Arencibia (), 2510
Li Shilong (), 2510
MI Nurlan Ibraev (), 2508
Vasquez Rodrigo (), 2506
MI Nikolai Kabanov (), 2506
MI Aleksei Pridorozhni (), 2506
Carlos Matamoros (), 2501
Zhao Jun (), 2500
MI Pascal Charbonneau (), 2500
Antoaneta Stéfanova (), 2491
Slim Belkhodja (), 2490
Ahmed Adly (), 2480
MI Diego Flores (), 2479
MI Gary Lane (), 2445
MF Kiril Kuderinov (), 2432
MI Watu Kobese (), 2400
Gaston Needleman (), 2381 (sense títol)
MF Ali Frhat (), 2306
Stanley Chumfwa (), 2303 (sense títol)
MF Aleksandr Sibriaev (), 2264

Primeres quatre rondes 
El jugador que passa ronda és indicat en negreta.

Primera secció de la graella de participants

Segona secció de la graella de participants

Tercera secció de la graella de participants

Quarta secció de la graella de participants

Cinquena secció de la graella de participants

Sisena secció de la graella de participants

Setena secció de la graella de participants

Vuitena secció de la graella de participants

Rondes 5 a 7: Quarts, semifinals, i final

Ronda 5 (Quarts de final) 
  Ievgueni Baréiev ½–1½ Ruslan Ponomariov 
  Serguei Rublevski ½–1½ Étienne Bacrot 
  Levon Aronian 1½–½ Mikhaïl Gurévitx 
  Borís Guélfand 2–4 Aleksandr Grisxuk 

Per les places 9–16
  Magnus Carlsen 1½–½ Joël Lautier 
  Gata Kamsky 1½–½ Konstantín Sakàiev 
  Vladímir Malakhov 1½–½ Alexey Dréiev 
  Francisco Vallejo Pons 2½–1½ Loek van Wely

Ronda 6 (Semifinals) 
  Aleksandr Grisxuk 1–3 Ruslan Ponomariov 
  Étienne Bacrot ½–1½ Levon Aronian 

Per les places 5–8
  Serguei Rublevski 1½–2½ Ievgueni Baréiev 
  Mikhaïl Gurévitx 0–2 Borís Guélfand 

Per les places 9–12
  Vladímir Malakhov 2½–3½ Magnus Carlsen 
  Gata Kamsky 3½–2½ Francisco Vallejo Pons 

Per les places 13–16
  Joël Lautier 2½–3½ Loek van Wely 
  Alexey Dréiev 1½–½ Konstantín Sakàiev

Ronda 7 (Final) 
Final
  Ruslan Ponomariov 1–3 Levon Aronian 

Matx per la tercera plaça
  Étienne Bacrot 2½–1½ Aleksandr Grisxuk 

Matx per la cinquena plaça
  Borís Guélfand 1½–2½ Ievgueni Baréiev 

Matx per la setena plaça
  Serguei Rublevski 1½–½ Mikhaïl Gurévitx 

Matx per la novena plaça
  Magnus Carlsen 1–3 Gata Kamsky 

Matx per l'onzena plaça
  Vladímir Malakhov 1½–½ Francisco Vallejo Pons 

Matx per la tretzena plaça
  Loek van Wely 1½–2½ Alexey Dréiev 

Matx per la quinzena plaça
  Joël Lautier 3½–3½ Konstantín Sakàiev

Classificació final 

Levon Aronian ()
Ruslan Ponomariov ()
Étienne Bacrot ()
Aleksandr Grisxuk ()
Ievgueni Baréiev ()
Borís Guélfand ()
Serguei Rublevski ()
Mikhaïl Gurévitx ()
Gata Kamsky ()
Magnus Carlsen ()
Vladímir Malakhov ()
Francisco Vallejo Pons ()
Aleksei Dréiev ()
Loek Van Wely ()
Joel Lautier ()
Konstantín Sakàiev ()

Notes i referències

Enllaços externs 
  Lloc web oficial
  Reglament de la World Cup 2005

2005
Escacs
Copa Del Mon
2005
Escacs a Khanti-Mansisk